Маджор Нортон Третий (англ. Major Norton III; род. 19 ноября 1974), более известный под сценическими псевдонимами Dubee и Dubee A.K.A. Sugawolf — американский рэпер из Вальехо, Калифорния.

Биография 
Dubee является ветераном хип-хоп сцены Области залива Сан-Франциско и бывшим игроком футбольной команды Городского колледжа Сан-Франциско, где он был раннинбеком. Маджор занимает четвёртое место в рейтинге колледжа по количеству ярдов за один сезон и восьмое место в категорию ярдов за всю историю карьеры.

В начале музыкальной карьеры Dubee подписал контракт с лейблом Young Black Brotha Records, который принадлежал местному продюсеру из Вальехо Khayree. В 1995 году он выпустил альбом под названием Dubee AKA Sugawolf через Atlantic Records. Он долгое время сотрудничал с исполнителями из Северной Калифорнии (например с коллегами по лейблу Ray Luv и Young Lay) и за её пределами.

С конца 90-х годов по настоящее время Dubee подписан на лейбл Thizz Entertainment, владельцем которого являлся Mac Dre (в настоящее время J-Diggs). На этом лейбле он выпустил такие свои альбомы, как Turf Matic и Last Of A Thizzin' Breed. Его треки также появлялись в компиляциях из серии Thizz Nation.

Дискография

Студийные альбомы 
 Dubee a.k.a. Sugawolf (1995)
 For That Scrilla (1997)
 Dangerous Prospects (1999)
 100 % G-Shit (2001)
 Turf Matic (2003)
 Why Change Now? (2005)
 Last of a Thizzin' Breed (2008)
 Thizzmatic (2008)
 Da «T» (2009)
 The Furly Ghost Volume 2 (2010)

Совместные альбомы 
 Turf Buccaneers в составе Cutthroat Committee (2001)
 Money iz Motive в составе Cutthroat Committee (2005)

Компиляции 
 Best of Sugawolf Pimp (2007)

Мини-альбомы 
 Free совместно с Little Bruce (2014)

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Рэперы США XXI века